A81 kan avse

 A81 – en schacköppning, se ECO-lista

Motorvägar
 A81 (motorväg, Frankrike), se Motorvägar i Frankrike
 A81 (motorväg, Tyskland), se Motorvägar i Tyskland